— село в Японии, находящееся в уезде Сува префектуры Нагано.

Географическое положение 
Село расположено на острове Хонсю в префектуре Нагано региона Тюбу. С ним граничат город Тино и посёлок Фудзими.

Население 
Население села составляет , а плотность —  чел./км².

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Сёла префектуры Нагано